Six navires de la Royal Navy ont été baptisés HMS Hero.

 Le premier Hero était un navire de 74 canons, inauguré en 1759, transformé en navire-prison après 1793. Il est rebaptisé Rochester en 1800, et démantelé en 1810.
 Le deuxième Hero était un navire de 74 canons inauguré en 1803 il s'échoua en 1811.
 Le troisième Hero était un navire de 74 canons inauguré en septembre 1816, rebaptisé Wellington en décembre, il servit à l'entrainement des marins sous le nom Akbar à partir de 1862 et démantelé en 1908.
 Le quatrième Hero était un navire de 91 canons propulsé grâce à des hélices, inauguré en 1858 et vendu en 1871.
 Le cinquième Hero était un navire à tourelle inauguré en 1885 et coulé en 1908.
 Le sixième Hero (H99) était un destroyer inauguré en 1936 et vendu au Canada sous le nom de Chaudière en 1943, il sera démantelé en 1946.

Voir aussi 
 Le HMS Heroine.

Nom de bateau de la Royal Navy